VTS heeft meerdere betekenissen

Vessel traffic service: Dienst om scheepvaart te coördineren.
Verdwijnende Tweeling Syndroom of vanishing twin syndrome: Een foetus sterft in een multi-zwangerschap in de baarmoeder en wordt dan geheel of gedeeltelijk weer opgenomen door de nog levende foetus.
 Voiture Tres Sportive: Citroën Saxo, auto van Citroën